Athie kan syfta på:

 Athie, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Athie, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne

Se även 

 Athies